Rummel steht für:
 Volksfest
 Rummelplatz, siehe Festplatz
 Rummel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rummel (Adelsgeschlecht), fränkisch-oberpfälzisches Adelsgeschlecht 
 Rummel (Geomorphologie), Trockentäler im Fläming
 Rummel (Einheit), Stückmaß für Blumenzwiebeln
 Rummel, Fluss in Algerien, siehe Rhumel
 Rummel, Ausdruck für Futterrübe
 Kirschenrummel, verharmlosende Bezeichnung für eine Hungerrevolte am 7. Juni 1920 in Graz
 Bayrischer Rummel, Vertreibung bayerischer Truppen durch Tiroler Freiheitskämpfer

Siehe auch

 Issancourt-et-Rumel